Plaats in Indonesië
 Paseyan (Jatirogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Paseyan (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java